Camille Aumont Carnel, militante féministe, autrice, entrepreneuse, influenceuse, auteure nigérienne.

Voir aussi 
 Cimetière de Carnel, un cimetière situé à Lorient, en France